La palabra web (del inglés: red, malla, telaraña, entramado) puede referirse a:

 World Wide Web (también conocido como «la Web»), sistema de documentos (o páginas web) interconectados por enlaces de hipertexto, disponibles en Internet.
 WorldWideWeb, primer navegador web, más tarde renombrado Nexus;
 Página web, documento o fuente de información, generalmente en formato HTML y que puede contener hiperenlaces a otras páginas web. Una página web, podrá ser accesible desde un dispositivo físico, una intranet, o Internet.
 Sitio web, conjunto de páginas web, típicamente comunes a un dominio o subdominio en la World Wide Web.
 Servidor web, programa que implementa el protocolo HTTP para transferir lo que llamamos hipertextos, páginas web, o páginas HTML. También se le da este nombre, al ordenador que ejecuta este programa.
 Componentes web, conjunto de características que actualmente están siendo añadidas por el W3C a las especificaciones HTML y DOM de forma que permite la creación de widgets o componentes reutilizables en documentos y aplicaciones web.
 Web 1.0, refiere al estado primero de la World Wide Web, así como a cualquier página web diseñada con un estilo anterior del fenómeno de la Web 2.0 ; es en general un término creado para describir la Web antes del impacto de la llamada  «fiebre punto com» del año 2001, momento que es visto por muchos como en el que Internet dio un giro.
 Web 2.0, término acuñado por Tim O'Reilly (año 2004) para referirse a una segunda generación de la Web basada en comunidades de usuarios y una gama especial de servicios web, como las redes sociales, los blogs, los wikis o las folcsonomías, que fomentan la colaboración y el intercambio ágil de información entre los usuarios.
 Web 3.0, término surgido por primera vez en el año 2006, en un artículo de Jeffrey Zeldman, crítico de la Web 2.0 y asociado a tecnologías como AJAX ; actualmente existe un debate considerable en torno a lo que significa Web 3.0, y cuál es la definición más acertada.
 Web semántica, conjunto de actividades desarrolladas en el seno del World Wide Web Consortium, tendiente a la creación de tecnologías para manejar datos legibles por aplicaciones informáticas.

Referencias

Enlaces externos